Steven Jackson peut désigner :
 Steven Jackson (1983-), joueur de football américain ;
 Steven Jackson (1982-), joueur de baseball américain ;
 Stephen Jackson (1978-), joueur de basket américain.